Das Geschenk steht für:

 Das Geschenk (Film), deutscher Fernsehfilm (Regie: Marcus Scholz)
 Das Geschenk (Comic), Originaltitel Superman: For the Man who has everything, Superman-Special von Alan Moore und Dave Gibbons (1985)
 Das Geschenk (Roman), Roman von Sebastian Fitzek (2019)

Siehe auch:

 Geschenk